Caró de Naucratis (en llatí Charon, en grec antic Χάρων "Kháron") fou un historiador grec nascut a Egipte, que va escriure una obra sobre els sacerdots egipcis i alexandrins, i els fets ocorreguts en el temps de cadascun.

Segons Suides, va escriure també un tractat sobre Naucratis i altres obres. El Caró que era amic d'Apol·loni Rodi i que va escriure un comentari històric sobre l'obra d'aquest autor, Les Argonàutiques, s'ha identificat amb Caró de Naucratis, però alguns autors diuen que va ser Caron de Cartago.

Referències 

Historiadors de la Grècia hel·lenística
Historiadors de l'antic Egipte
Gramàtics de l'antiga Grècia
Lingüistes africans
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors egipcis